

Geografia 
 Nanto  – comune italiano della provincia di Vicenza
 Nanto  – città giapponese della Prefettura di Toyama

Animazione 
 Nanto  – scuola di arti marziali nell'opera Ken il guerriero